

Patronyme 

patronyme composé
  ;

Personnalités
 George Sackville Germain (1716-1785),  vicomte Sackville, homme politique britannique ;
 Gilbert Sackville,  comte De La Warr (1869-1915), militaire et homme politique britannique ;
 Tom Sackville (1950-), homme politique conservateur britannique ;
 .

Toponyme 

 Sackville, paroisse canadienne de la province de Nouveau-Brunswick ;
 Sackville, ville canadienne de la province de Nouveau-Brunswick ;
 Sackville, localité canadienne de la province de Nouvelle-Écosse.

Autre 
Sackville peut aussi désigner :
Sackville, groupe canadien de pop et de folk créé en 1994, basé à Montréal.